Die sechste Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1978 Palmares CECAFA Championship, fand vom 1. bis zum 19. November 1978 in Malawi statt. Fünf ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Malawi gewann seinen ersten Titel.

Spielmodus 

Die fünf teilnehmenden Länder spielten in einer Gruppe gegeneinander. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenvierte und der Gruppenerste gegen den Gruppendritten im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppenphase 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1978Malawi

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1978
Fußballveranstaltung 1978
Fußball (Malawi)
Sportveranstaltung in Malawi